Violeta Mora Acosta (Honduras, 1990). Es una realizadora, documentalista, editora y diseñadora de vestuario hondureña.

Trayectoria 
Es licenciada en Comunicación y Publicidad por la Universidad Tecnológica Centroamericana, es estudiante del curso regular de Dirección de Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Ha sido diseñadora de vestuario en largometrajes y cortometrajes realizados en Honduras y Costa Rica. En 2020 trabaja en el documental Viaje, así como en un proyecto de exploración y experimentación a través del bordado. 

Se ha desempeñado como facilitadora en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (2016), Save the Children Honduras (2017) y la Escuelita de Verano Nosara, Costa Rica (2018).

Filmografía 

 2010 – Malabarearte (cortometraje documental).
2011 – 11/11/11: Un Día en la Vida de una Mujer Líder Viviendo con VIH (cortometraje documental).
2013 – Por el Amor al Mar (cortometraje documental).
2013 – Coordenadas para la Esperanza (cortometraje documental), fotografía: Violeta Mora.
2015 – Proyecto Moskitia (cortometraje documental).
2015 – Bodegón (cortometraje experimental).
2016 –Raquel (cortometraje documental).
2017 –Frontera (cortometraje documental).
2017 –Creatividad Salvavidas (cortometraje documental).
2019 –Mpaka (cortometraje documental).
2019 –Háblame (cortometraje documental).
2019 –Estrategias del No Olvido (cortometraje documental).
2019 –Otras estrategias del No olvido (cortometraje documental).
2019 –Milpa (cortometraje de ficción).
2020 –Rastros (cortometraje de bordado-animación).
2020 –Apuntes (cortometraje de bordado-animación), bordado y montaje: Violeta Mora.
2020 –[Espacio] (cortometraje documental).
2020 –Imposible encontrar algo mirando (cortometraje experimental).
2020 –Bananero (videoclip).

Premios 
Festival Internacional de Cine Ícaro

Referencias 

Documentalistas de Honduras